Tarcoola ist eine etwa 740 km nordwestlich von Adelaide gelegene Siedlung in Südaustralien. Tarcoola wurde am 21. Februar 1901 gegründet und nach der nahegelegenen Tarcoola-Goldmine benannt, die ihren Namen wiederum von einem Rennpferd erhalten hat, das 1893 das Melbourne-Cup-Pferderennen gewonnen hatte. In der Ortschaft lebt heutzutage niemand mehr (Stand: 2016).

Tarcoola ist hauptsächlich als Verzweigungspunkt der beiden längsten australischen Eisenbahnstrecken, der Transaustralische Eisenbahn von Perth nach Port Augusta (und weiter nach Sydney) und der Zentralaustralischen Eisenbahn von Darwin nach Tarcoola (und weiter nach Adelaide) bekannt. Der Bahnhof liegt in einem Gleisdreieck, das es jedem Zug ermöglicht, in jede der beiden anderen möglichen Richtungen weiter zu fahren, ohne die Fahrtrichtung ändern zu müssen. Ein zweites Gleisdreieck im Bahnhof ermöglicht es, Fahrzeuge zu wenden.

Klima

Quellen 

Ort in South Australia